Любо́вь Попо́ва: Попова, Любовь Васильевна (1925—1996) — оперная певица, народная артистка Украинской ССР
 Попова, Любовь Сергеевна (1889—1924) — русский живописец, график, театральный художник.